Шойхет — резник в иудейской общине.

Носители фамилии:
 Шойхет, Исай Борисович (1913—1986) — советский театральный режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Шойхет, Ребекка (род. 1976) — канадская актриса озвучивания и певица.
 Шойхет, Семён Михайлович (1931—2010) — советский и молдавский архитектор.
 Шойхет, Юрий Яковлевич (род. 1950) — российский предприниматель и политик.
 Шойхет, Яков Нахманович (род. 1940) — советский и российский хирург, специалист в области торакальной хирургии, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).

См. также 
 Шайхет